Моргентау, Генри (1856—1946) — американский дипломат.
 Моргентау, Генри (1891—1967) — секретарь Казначейства США.
 Моргентау, Генри (1917—2018) — американский писатель и телевизионный продюсер.